Andrej Rublëv era il campione in carica, ma è stato eliminato in semifinale da Félix Auger-Aliassime che ha vinto il titolo sconfiggendo Stefanos Tsitsipas in finale con il punteggio di 6-4, 6-2.

Teste di serie 

  Stefanos Tsitsipas (finale)
  Andrej Rublëv (semifinale)
  Félix Auger-Aliassime (campione)
  Hubert Hurkacz (secondo turno)

  Denis Shapovalov (primo turno)
  Cameron Norrie (quarti di finale)
  Aslan Karacev (primo turno)
  Nikoloz Basilashvili (primo turno)

Wildcard 

  Jo-Wilfried Tsonga (primo turno)
  Andy Murray (secondo turno)

  Tallon Griekspoor (secondo turno)

Qualificati 

  Bernabé Zapata Miralles (primo turno)
  Henri Laaksonen (primo turno)

  Jiří Lehečka (semifinale)
  Jahor Herasimaŭ (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

ABN AMRO Rotterdam 2022